Восемнадцатая династия (1550—1292 годы до н. э.) — одна из наиболее известных династий Древнего Египта. Иногда XVIII династия именуется династией Тутмосидов, так как в неё входят все четыре фараона по имени Тутмос.

В неё входил ряд наиболее могущественных фараонов (включая Тутмоса III), расширивших границы Египта от пятого порога Нила на юге до Евфрата на севере. К этой династии относится правление Хатшепсут и, возможно, ещё двух женщин-фараонов. Значительной фигурой является Эхнатон (также известный как Аменхотеп IV), «фараон-еретик», который отклонился от традиционной религии, и его жена Нефертити.

Последним родственником Тутмосидов на троне был Тутанхамон, усыпальница которого, открытая в 1922 году Говардом Картером, стала одним из величайших археологических открытий, поскольку являлась одной из немногих неразграбленных царских гробниц. Эйе и Хоремхеб, правившие после Тутанхамона, также включаются в XVIII династию.

Также этой династии принадлежат такие постройки как Храм Амона в Луксоре, заупокойный храм Тутмоса III, и ступенчатый храм Царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри.

Вместе с XIX и XX династиями образует «Новое царство».

Согласно ДНК-исследованию, представители XVIII династии принадлежали к гаплогруппе R1b1a2.

Яхмос I 

Восемнадцатая династия основана Яхмосом I, братом Камоса, последнего правителя XVII династии. Яхмос завершил борьбу с гиксосами. С их изгнанием завершился Второй переходный Период в истории Египта, и началось Новое царство (Египетская империя). Яхмоса I сменил Аменхотеп I. Оба фараона правили более 20 лет.

Тутмос I и Хатшепсут 

Тутмос I, по всей видимости, не был непосредственно связан с династической линией, а присоединился к ней путём брака. После него власть перешла к Тутмосу II и его жене, царице Хатшепсут, бывшей дочерью Тутмоса I. Вскоре после смерти супруга она заняла трон и правила более 20 лет из-за малолетия своего приёмного сына, Тутмоса III. Исследователи XIX века полагали, что Хатшепсут узурпировала власть, при этом есть свидетельства, что она была эффективной и успешной правительницей, как о ней и говорится в античных историях. При ней была восстановлена международная торговля, возрождено богатство страны, Хатшепсут поощряла крупные строительные проекты и вернула к жизни опустошенные храмы. Вокруг построенной ей собственной гробницы позже возникла Долина Царей, так как позднейшие фараоны хотели быть связанными с величием её погребального комплекса. Её пасынок, Тутмос III, позже прославился как величайший военный деятель египетской истории. Его преемником стал Тутмос IV, правивший 10 лет.

Аменхотеп III, Эхнатон и амарнский период 

Первые записи об официальных отношениях Египта с иностранными государствами относятся ко времени правления Аменхотепа III, при котором Египет пережил экономический подъём. По всему Египту было построено много храмов и монументов в честь бога Себека, изображавшегося в виде крокодила. Часть дипломатической переписки Аменхотепа, ведшейся на аккадском языке, содержалась в царских архивах в эль-Амарне и сыграла важную роль в изучении этого периода.

Фараон Эхнатон провёл ряд реформ. Возвышение им бога Атона вызвало недовольство жрецов Амона, из-за чего после смерти он подвергся проклятию памяти. Хотя современные египтологи считают религиозные реформы Эхнатона наиболее важным событием периода, сами египтяне считали амарнский период неудачным отклонением. Частичный возврат к традиционной египетской религии произошёл уже во время правления Сменхкары и Нефернефруатон.

Тутанхамон 

Следующий фараон, Тутанхамон, не дожил до двадцатилетия, после чего линия наследования оборвалась (согласно проведённому в 2008 году исследованию, два плода, погребённые вместе с ним, могли быть его дочерьми). Возможно, Анхесенамон, вдова Тутанхамона, обратилась к хеттскому правителю Суппилулиуме I с просьбой послать ей в мужья одного из своих сыновей, сделав его таким образом правителем Египта, так как не желала выходить замуж за представителя нижестоящего класса. Суппилулиума I отправил посла, который выяснил, что ситуация описана верно. Однако, хеттский принц Заннанза был убит на границе. В ответ на это разгневанный Суппилулиума I объявил войну зависимым от Египта Сирии и Северному Ханаану. Среди египетских пленников вспыхнула эпидемия, которая привела к опустошению Хеттского царства — погиб как Суппилулиума I, так и его непосредственный наследник.

Два последних правителя XVIII династии, Эйе и Хоремхеб, происходили из придворных чиновников, хотя Эйе мог с целью получения власти жениться на вдове Тутанхамона. Правление Эйе было коротким. Его преемник Хоремхеб был военачальником при дворе Тутанхамона и, возможно, пришёл к власти в результате свержения Эйе. Он также не имел детей и передал власть своему соратнику.

С началом царствования в 1292 году до н. э. Рамсеса I началась XIX династия.

Список правителей

Хронограмма

Родословное древо XVIII династии

Примечания

Литература 
 Петер Элебрахт «Трагедия пирамид! 5000 лет разграбления египетских усыпальниц» (перевод с немецкого) О. И. Павловой, Москва, издательство «Прогресс», 1984 года./Peter Ehlebracht «Heltet die Piramiden Fest! 5000 Jahre Grabraub in Agypten» Düsseldorf — Wien, 1980, Econ Verlag.

Ссылки 
 История XVIII династии

18